Потър може да се отнася за:
 Хора
 Биатрикс Потър (1866 – 1943), английска писателка и художничка

 Окръзи в САЩ
 Потър (окръг, Пенсилвания)
 Потър (окръг, Тексас)
 Потър (окръг, Южна Дакота)

 Други
 Хари Потър, литературна поредица